Het seizoen 2007/08 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 1 september 2007. De laatste speelronde was op 10 mei 2008. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2006/07) was FC Lisse.

BVV Barendrecht, Quick Boys en Zwaluwen '30 zijn de nieuwkomers. BVV Barendrecht en Zwaluwen '30 waren gepromoveerd naar de Hoofdklasse, terwijl Quick Boys werd overgeplaatst vanuit de zaterdag Hoofdklasse B. Vitesse Delft en VV Heerjansdam waren gedegradeerd, terwijl Kozakken Boys werd overgeplaatst naar de zaterdag Hoofdklasse B.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
** Plaatsvervangende periodekampioen

 Punten in mindering
* = Eén punt in mindering
*** = Drie punten in mindering
**** = Vier punten in mindering

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A